УР-67 — советская установка разминирования. Создана на базе плавающего бронетранспортёра БТР-50ПК. Принята на вооружение в 1968 году. В 1978 году взамен УР-67 был налажен выпуск установок разминирования следующего поколения УР-77. В настоящее время (2010 год) УР-67 в войсках ВС России отсутствуют.

УР-67 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Несмотря на то, что УР-67 не предназначена для разминирования противопехотных мин, установка может расчищать противопехотные минные поля от американских мин нажимного действия M14, создавая проходы шириной до 14 метров.

Разминирование осуществляется путём воздействия ударной волны от взрыва заряда на взрыватель мины. Однако, полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажатия (мина ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем №5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрыватели.

Описание конструкции 
Установка разминирования представляет собой гусеничное бронированное шасси, созданное на базе БТР-50ПК, на котором размещена пусковая установка с двумя направляющими для зарядов разминирования и подъёмный механизм направляющих. В десантном отделении расположены два контейнера с зарядами разминирования. Спереди над гусеничной полкой по бортам находятся механизмы отцепки тормозного каната. Над моторно-трансмиссионным отделением для крепления укладки тормозного каната, располагаются две специальные рамы.

В экипаж установки входят 3 человека:
Механик-водитель;
Оператор;
Командир.

Вооружение 
В качестве основного вооружения используются заряды разминирования. Одна установка способна перевозить два заряда. Один заряд расчищает прямоугольник до 90х6 метров в минном поле. Установка УР-67 может использовать заряды марок УЗ-67, УЗП-72, а также заряды УЗП-77, предназначенные для установок разминирования УР-77.

В процессе запуска заряда и разминирования, экипаж остаётся внутри машины. Время одного полного цикла разминирования составляет около 3—5 минут. Перезарядка занимает около 30—40 минут.

В качестве дополнительного вооружения на установке разминирования УР-67 имеется пулемёт СГМБ или ПКМБ.

Операторы 
  — не менее 33 единиц УР-67, по состоянию на 1991 год, перешли к образовавшимся после распада государствам

Служба и боевое применение

Служба 
 2 установки состояли на вооружении инженерно-сапёрного батальона мотострелковой дивизии.
 6 установок находились на вооружении в инженерно-штурмовом батальоне.
6 установок разминирования находились на вооружении 94 Отдельного Гвардейского Штурмового инженерно-саперного батальона ККВО (инженерно-штурмовых батальонов в ВС СССР в 70-80гг не было). Эти установки после замены их в 1977 году на УР-77, были отправлены в Ирак, где находились на хранении в базе Таджи под Багдадом.

Боевое применение 
 Война судного дня

Примечания

Литература

Ссылки 
 Установка разминирования УР-67
 

Средства преодоления минно-взрывных заграждений
Бронированные инженерные машины СССР
БТР-50